Punta Vergia – montagna delle Alpi Cozie che si trova lateralmente alla Val Pellice
 Punta Vergia – montagna delle Alpi Cozie che si trova lateralmente alla Val Germanasca